Millington kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Millington, East Riding of Yorkshire, ort i England, East Riding of Yorkshire, 
 Millington, Cheshire East, civil parish i England,

USA 

 Millington, Maryland, ort, Kent County, 
 Millington, Tennessee, 
 Millington (flygplats), Tennessee, 
 Millington, Illinois, ort, Kendall County, 
 Millington, Michigan, ort, Tuscola County, 
 Millington, New Jersey, Morris County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar